Мошта́уши () — деревня в Чебоксарском районе Чувашской Республики в составе Абашевского сельского поселения.

География 
Расстояние до Чебоксар 25 км, до районного центра — посёлка Кугеси — 13 км, до железнодорожной станции 25 км. Деревня расположена на берегах реки Моштаушка.

Административно-территориальная принадлежность 
В XIX веке до 1927 года — в составе Тогашевской волости Чебоксарского уезда, с 1 октября 1927 года в составе Чебоксарского района. Сельские советы: с 1 октября 1927 года деревня находилась в составе Ямбарусовского сельского совета, с 1 октября 1928 года — в составе Клычевского сельского совета, с 1 октября 1959 года — в составе Абашевского сельского совета, с 1 января 2006 года — в составе Абашевского сельского поселения.

История 
Деревня образовалась в XVIII веке как выселок деревни Клычево. Жители — до 1866 года государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, домашним ремеслом, кулеткачеством, прочими промыслами. В начале XX века действовала водяная мельница. 
В 1920-х годах функционировала инвалидная артель по сапожному производству и ремонту обуви. В 1920—1930-е годы жители деревни участвовали в строительстве автодороги Чебоксары—Канаш. В 1930 году образован колхоз «Самолёт». В 1950 году деревня объединилась вместе с Клычево в колхоз им. Пушкина, с 1959 года — в укрупнённом колхозе им. Ленина с центральной усадьбой в селе Абашево. 
В мае 1927 года несколько семей из деревень и сёл Абашево, Карандайкасы, Кугеси, Клычево, Моштауши, Сирмапоси, Тохмеево, Чиршкасы, Ямбарусово, Янгильдино переселились в Сурские леса (Кармалинский колонизационный фонд) для лесоразработки и ведения сельского хозяйства и основали в Ибресинском районе посёлок Липовка.

Название 
Деревня получила название по имени реки, на которой расположена. 
Краевед И. С. Дубанов, ссылаясь на «Словарь чувашского языка» Н. И. Ашмарина, отмечает:  Мӑшт — подражание умолканью. Пурте мӑштах тӑраҫҫӗ. Мӑшт пулчӗ. «Замолчал недовольный» (Ашмарин, VIII, 329).

Прежние названия 
Выселок д. Клы́чево; Мошта́уши (Шинга́с) (1897); Ма́лое Клы́чево (1917); Тре́тье Клы́чево (1925).

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживали 85 человек, преобладающая национальность — чуваши (98%).

Инфраструктура 
Имеется магазин.
Улицы: Зелёная, Лесная, Овражная, Шоссейная.

Памятники и памятные места 
 Обелиск воинам, павшим на полях сражений 1941—1945 гг. (ул. Лесная).
 Памятный знак в честь Михаила Шумилова (Мишши У́йпа).

Уроженцы 
 Мишши Уйп (Михаи́л Дани́лович Шуми́лов; 1911, Моштауши — 1970, Чебоксары) — чувашский поэт, прозаик и переводчик, редактор.

Литература

Ссылки 
Официальный сайт Абашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики

Примечания 

Населённые пункты Чебоксарского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке